

Новопавловський сільський округ — адміністративна одиниця, Карасуський район, Костанайська область
 Новопавловський сільський округ — адміністративна одиниця, Теректинський район, Західноказахстанська область